Kutasi ist der Familienname folgender Personen:
 György Kutasi (1910–1977), ungarischer Wasserballspieler
 Lajos Kutasi (1915–2007), ungarischer Feldhandballspieler
 László Kutasi, ungarischer Fußballspieler
 Róbert Kutasi (1964–2012), ungarischer Fußballspieler und -offizieller